El término concha puede referirse:

Biología
 a la concha, la cobertura dura, rígida y exterior que poseen ciertos animales;
 a la vulva o la vagina, de forma vulgar, en Hispanoamérica;
 al pabellón auricular humano;
 al Castanea sativa, árbol de la familia de las fagáceas;
 a la cáscara de frutas y de huevos, en Venezuela;

Personas 
  a Malaquías Concha Ortiz, un abogado, político y escritor chileno, fundador del partido demócrata;
  a José Concha Ferreira, un abogado, diplomático y jurisconsulto colombiano, presidente de la república;
  a Luis Malaquías Concha Stuardo o Luis Concha Stuardo, un abogado, diplomático y político chileno, miembro del partido demócrata;
  a Luis Concha Córdoba, un cardenal colombiano, arzobispo de Bogotá;
  a Carlos Concha Boy, un poeta peruano del siglo XX;
  a Andrés Concha Rodríguez, un ingeniero comercial, empresario y dirigente gremial chileno;
  a Sergio Concha Munilla, un ingeniero comercial y banquero chileno;
  a Matias Concha, un futbolista sueco de ascendencia chilena;

Geografía 
 a Concha, una pedanía del municipio español de Tartanedo, en la provincia de Guadalajara;
 a Concha, una localidad del municipio español de Ruiloba, en Cantabria;

Gastronomía 
 a una concha, un tipo de pan de dulce, originaria de México;

Deportes 
 al Club Carlos Concha, un equipo de fútbol peruano;
 en México, a la coquilla o concha.

Nombres
 en España y en México, a un sobrenombre que se da a las mujeres que se llaman Concepción;